Kalamata () est un dème (municipalité) de la périphérie du Péloponnèse, dans le district régional de Messénie, en Grèce. 

Il est créé en 2010 dans le cadre du programme Kapodistrias par la fusion des anciens dèmes d', Áris, Kalamata et Thouría, devenus des districts municipaux.

Son siège est la localité de Kalamata.

Notes et références 

Messénie
Dème dans le Péloponnèse